US Men’s Clay Court Championships 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2012 roku w Houston na kortach ziemnych o puli nagród 442 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Stanach Zjednoczonych